La Nazionale di pallacanestro spagnola Under 16, ex Nazionale spagnola allievi, rappresenta una variante giovanile della Nazionale maggiore di pallacanestro, ed è rappresentata da una selezione dei migliori giocatori di nazionalità spagnola di età non superiore ai 16 anni. Partecipa, sia a livello maschile sia a quello femminile, ai Campionati Europei di categoria giovanile di pallacanestro per nazioni gestiti dalla FIBA.
Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Allievi, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 16 anni con la denominazione "allievi". Dal 2000, la FIBA ha modificato il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 16" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.
Attualmente l'allenatore della Nazionale maschile è Daniel Miret.

Competizioni

Campionati Europei 
La prima edizione risale all'ormai lontano 1971, in Friuli, dove la Spagna ha inaugurato la competizione in maniera positiva con un quarto posto.
Fino al 2003 la competizione ha avuto cadenza biennale. Dall'edizione del 2004 ha assunto una cadenza annuale.
La Spagna li ha ospitati quattro volte, 1989 a Guadalajara, 2003 a Madrid, 2005 a León, 2006 con l'edizione disputatasi in Linares.
Per la Spagna diciotto medaglie, di cui cinqui ori, sette argenti e sei bronzi nel medagliere.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-16 

1971 - 4°
1973 -  2°
1975 - 5°
1977 - 5°
1979 -  3°
1981 - 9°
1983 -  2°
1985 -  2°
1987 - 4°
1989 - 6°
1991 -  3°
1993 -  2°
1995 -  2°
1997 - 6°
1999 - 8°
2001 -  3°

2003 - 4°
2004 - 7°
2005 -  3°
2006 -  1°
2007 -  2°
2008 - 6°
2009 -  1°
2010 - 4°
2011 -  3°
2012 - 7°
2013 -  1°
2014 -  3°
2015 - 4°
2016 -  1°
2017 - 7°
2018 -  2°
2019 -  1°

Collegamenti esterni 
 

Spagna
Under 16